Katedralskolan (en Suédois école cathédrale) est le nom de plusieurs écoles situées en Suède ou en Finlande:

Katedralskolan à Linköping (Suède)
Katedralskolan à Lund (Suède)
Katedralskolan à Skara (Suède)
Katedralskolan à Uppsala (Suède)
Katedralskolan à Växjö (Suède)
Katedralskolan à Åbo (en finnois Turku) (Finlande)

Homonymie